Киндяков — русская фамилия, известная с XV века. Происходит от слова «киндяк» — набойка, кумач. Известные представители:

 Киндяков, Михаил Львович (1877—1935) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Саратовской губернии.
 Киндяков, Пётр Васильевич (1768—1827) — богатый симбирский помещик, генерал-майор русской императорской армии.
 Киндяков, Святослав Сергеевич (в монашестве Сергий; 1933—2006) — деятель РПЦЗ(В) в сане архиепископа, архимандрит Русской Зарубежной Церкви.
 Киндяков, Сергей Васильевич (1855—1916) — русский общественный деятель и политик, член III Государственной думы от Саратовской губернии.

Примечания